est un personnage de fiction de l’univers Saint Seiya. Chevalier d’Or du Scorpion, Kardia apparait uniquement dans le manga Saint Seiya: The Lost Canvas.

Ce manga, basé sur l’œuvre principale Saint Seiya créé par Masami Kuramada, raconte l’histoire de la dernière Guerre Sainte, qui eut lieu au , 250 ans avant la série originale.

Le terrible Scorpion d'or 

Il est atteint d'un mal cardiaque incurable réduisant drastiquement son espérance de vie. En conséquence, il entend vivre sa vie pleinement et rêve de vivre le combat ultime où il pourra totalement s'embraser. Degel du Verseau lui permet cependant via ses techniques de glace de ralentir son mal, bien qu'il ne puisse le guérir.

Il fait son apparition tard dans le manga alors qu’Hadès et sa troupe sont montés vers le Lost Canvas. Il est dans sa maison et essaye de soutirer des informations au spectre Zelos du Crapaud qui n’a pu s’échapper. 

Degel du Verseau intervient alors pour l’informer de sa mission pour Blue Graad dont le but est de réveiller l’empereur des Mers Poséidon. Tous deux partent alors vers le royaume du nord où ils sont attaqués par les Blue Warriors, gardiens de ces lieux. Kardia lance alors son attaque Aiguille Écarlate (Scarlett Needle) sur ces individus croyant alors que ce sont des spectres, mais Il n’en est rien, ce sont bien des alliés.

Le Chevalier d’Or du Scorpion fait preuve d’agitation quant à la visite de la ville et de la bibliothèque par Unity, ami d’enfance de Dégel. Le sceau d’Athéna rompu par Unity, les trois personnages sont alors téléportés vers le monde sous-marin de Poséidon. Unity servant de guide dans ce vaste monde aquatique, Il est tué devant le temple de l’empereur des Mers par Rhadamanthe, juge des Enfers accompagné de Pandore.

Alors que Dégel défie Rhadamanthe, Kardia décide de prendre le combat en main face au juge des enfers et ordonne à Dégel de rejoindre Pandore dans le temple du dieu des mers. Alors que Rhadamanthe lance son attaque, Kardia parvient à lancer ses piqûres vers le juge des enfers, ce qui a pour effet de le paralyser sur un côté du corps. Degel en profite pour partir vers l’intérieur du temple. Le tête à tête fait rage entre les deux combattants, et Rhadamanthe subit de plein fouet les piqûres du Scorpion, et le Chevalier d’Or lance alors son Aiguille Écarlate Katakeo (Scarlet Needle Katakeo), technique plus puissante qui fait brûler de plus belle les blessures du juge des enfers. 

Afin de terminer son combat tel un héros, Kardia augmente son cosmos afin de concentrer sa force sur son ongle. Il projette son Aiguille Écarlate d’Antarès (Scarlet Needle Antares), attaque ultime du Scorpion (chapitre 106). Malheureusement, son doigt est alors intercepté par Rhadamanthe qui lui lance son Éveil Maximal (Greatest Caution) mais le chevalier d'or décoche son attaque de l'autre main et tue le juge des Enfers. Il meurt en ayant accompli sa volonté au chapitre 107.

Armure 

L’armure du Scorpion représente la constellation du Scorpion qui fait référence au Scorpion que Hera a envoyé pour tuer Orion.

Techniques 

 Aiguille Écarlate (Scarlet Needle)
 Aiguille Écarlate Katakeo (Scarlet Needle Katakeo)
 Aiguille Écarlate Antares (Scarlet Needle Antares)

Temple 
Le nom de la Maison du Scorpion dans la version originale est Tenkatsukyû (Le Temple Du Scorpion Céleste).

Chevaliers d'Or